Ludwig Schede ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Schede (General) (1842–1911), deutscher Generalmajor 
 Ludwig Schede (Landrat) (1879–1941), deutscher Verwaltungsbeamter